La Fédération camerounaise de cricket (FECACRICKET) est l'organe directeur officiel du sport de cricket au Cameroun depuis le . Elle gère l'équipe du Cameroun de cricket avec 12 clubs masculins et 10 clubs féminins. La Fédération camerounaise de cricket est le représentant du Cameroun au Conseil international du cricket et est un membre affilié et membre de cet organisme depuis 2007. Elle est également membre de l'Association africaine de cricket, dont elle est devenue membre associé en 2017.

Notes et références 

Organisme dirigeant de cricket
Association ou organisme ayant son siège au Cameroun
Organisme fondé en 2005
Cricket au Cameroun